Hippolyte et Aricie – tragédie lyrique di Simon-Joseph Pellegrin con musiche di Jean-Philippe Rameau.
Ippolito e Aricia – opera lirica di Tommaso Traetta.
Ippolito e Aricia – opera lirica di Rudolf Zumsteeg.